Марк Валерий ():

 Марк Валерий Волуз Максим — консул Древнего Рима в 505 г. до н. э.
 Марк Валерий Корв (ок. 370 г. до н. э. - после 299 г. до н. э.) — древнеримский патриций IV века до н. э., прославившийся как воин, полководец, консул и диктатор
 Марк Валерий Левин — римский политик и военачальник, участник Первой Македонской и Второй Пунической войн, консул 210 г. до н. э.
 Марк Валерий Максим — консул Древнего Рима 312 до н. э.
 Марк Валерий Марциал (около 40 года — около 104 года) — римский поэт-эпиграмматист, в творчестве которого эпиграмма стала тем, что мы сейчас понимаем под этим литературным термином

См. также 
 Марк Валерий Мессала